PSV kan stå för

 Platform Supply Vessel, ett fartyg designat för att frakta ut förnödenheter till oljeplattformar,
 Playstation Vita, Sonys andra bärbara spelkonsol. 
 PSV Eindhoven, en fotbollsklubb i Nederländerna